I Wolof sono un gruppo etnico dell'Africa occidentale
 La lingua wolof è parlata in Senegal ed è diffusa nell'Africa occidentale
 l'Impero Wolof fu un impero situato in Africa occidentale, in gran parte del Senegal